Fußball-Bundesliga 2018/2019 var den 56:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 24 augusti 2018–18 maj 2019.

Lag

Arenor och städer

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

1. FC Union Berlin spelar i Bundesliga säsongen 2019/2020 enligt bortamålsregeln.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Referenser 

2018/2019
2018 i Tyskland
2019 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2018/2019